Blaž Grilc, slovenski hokejist, * 7. februar 1985, Jesenice.

Grilc je svojo kariero začel pri klubu HK Kranjska Gora v sezoni 2001/02, od sezone 2005/06 do 2007/98 pa je bil član HK Triglav Kranj. Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem mladinskem prvenstvu 2003.

Pregled kariere

|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
| 17
| 11
| 4
| 15
|
| 36
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 22
| 4
| 9
| 13
|
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 03
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| -3
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska mladinska liga
| 03/04
|
| 20
| 10
| 5
| 15
|
| 26
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 20
| 4
| 4
| 8
|
| 20
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska mladinska liga
| 04/05
|
| 15
| 11
| 4
| 15
|
| 88
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 22
| 4
| 3
| 7
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 31
| 4
| 2
| 6
|
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Interliga B
| 06/07
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 14
| 4
| 3
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 184
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 93
| bgcolor="#7FFF00" | -3
| bgcolor="#7FFF00" | 334
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 28
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Triglav Kranj
Jeseniški športniki